«Острів скарбів» — роман Роберта Люїса Стівенсона. В романі йдеться про пригоди хлопчика Джіма Хокінса, до рук якого випадково потрапила мапа скарбів. Це схоже на російську чарівну казку «Острів Буян», у якій 15-річна дівчинка Даша Гордієнко подорожувала в пошуках скарбів і зіткнулася з заколотом ушкуйників. Стівенсон винайшов піратську чорну пляму (відрізняється від російської традиції розбивати вікно каменем).

Фільми 

 «Острів скарбів» — американський фільм 1934 року.
 «Острів скарбів» — радянський кінофільм 1937 року.
 «Острів скарбів» — радянський художній фільм 1971 року.
 «Острів скарбів» — радянський анімаційний фільм 1988 року.
 «Острів скарбів» — американсько-британський пригодницький фільм 1990 року.
 «Острів скарбів» — фільм 2006 року.
 «Острів скарбів» — фільм 2012 року.

Відеоігри 
 «Острів Скарбів» — відеогра 2005 року в жанрі квест, розроблена українською студією Action Forms.

Див. також 
 «Піастри… Піастри!!» — книга Роберта Стівенсон, що розповідає передісторію пригод на Острові Скарбів.
 «Пригоди Бена Ганна» — книга Рональда Дельдерфілда про пригоди одного з героїв оригінального твору.